A Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák listája

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap (angol)
 Nem hivatalos oldal (statisztikákkal, angol)
 A 41. olimpia hivatalos oldala
 A 44. olimpia hivatalos oldala
 A 45. olimpia hivatalos oldala
 A 46. olimpia hivatalos oldala
 A 47. olimpia hivatalos oldala
 A 49. olimpia hivatalos oldala
 Az 51. olimpia hivatalos oldala
 Az 52. olimpia hivatalos oldala
 Az 53. olimpia hivatalos oldala

Jegyzetek 

Diakolimpiak